Campionato mondiale di pallanuoto maschile 1991
 Campionato mondiale di pallanuoto femminile 1991